Humsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Humsjön, Halland, sjö i Varbergs kommun,  (25,6 ha)
Humsjön, Västergötland, sjö i Karlsborgs kommun,  (21,4 ha)
Humsjön (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (70,3 ha)
Humsjön (Högeruds socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (80,3 ha)
Humsjön (Mangskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun och Sunne kommun,  (65,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn